La Martre ist der Name folgender geografischen Objekte:

in Kanada:
 La Martre (Québec), Gemeinde
 La Martre (archäologischer Fundplatz) in Québec
 Lac la Martre, See
 Rivière la Martre, Fluss

in Frankreich:
 La Martre (Var), Gemeinde